Zobelschloss steht für:

 Zobelschloss (Distelhausen) in Distelhausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Sommersitz der Familie von Zobel
 Zobelschloss (Giebelstadt) in Giebelstadt, Landkreis Würzburg, Bayern, Wohnsitz der Familie von Zobel

Siehe auch:
 Zobel (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht